Les résultats des primaires présidentielles de 2008 aux États-Unis sont répartis entre 
 les Résultats du parti démocrate; et
 les Résultats du parti républicain